Josef Horešovský, češki hokejist, * 18. julij 1946, Žilina, Češka.

Horešovský je večino kariere igral za klub HK Sparta Praga v češkoslovaški ligi, kjer je skupno na 514-ih tekmah dosegel 83 golov in osvojil dva naslova državnega prvaka. 

Za češkoslovaško reprezentanco je igral na dveh olimpijskih igrah, kjer je bil dobitnik po ene srebrne in bronaste medalje, ter petih svetovnih prvenstvih (brez olimpijskih iger), kjer je bil dobitnik po ene zlate in srebrne ter treh bronastih medalj. Skupno je za reprezentanco nastopil na 152-ih tekmah, na katerih je dosegel 23 golov.

Leta 2010 je bil sprejet v Češki hokejski hram slavnih.

Pregled kariere (nepopoln)

|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 68
|
| 7
| 4
| 2
| 6
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 69
|
| 9
| 2
| 0
| 2
|
| 13
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 70
|
| 10
| 0
| 1
| 1
|
| 9
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 71
|
| 9
| 2
| 3
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 72
|
| 10
| 3
| 1
| 4
|
| 10
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Olimpijske igre
| 72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Češkoslovaška
| Svetovno prvenstvo A
| 73
|
| 8
| 1
| 0
| 1
|
| '''6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 53
| bgcolor="#7FFF00" | 12
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 19
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 42
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi 
 Seznam čeških hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Živeči ljudje
Češki hokejski branilci
Češki hokejski trenerji
Olimpijski tekmovalci za Češkoslovaško
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1968
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1972
Češkoslovaški hokejski reprezentanti
Hokejisti HC Kladno
Hokejisti HK Sparta Praga
Hokejisti Dukla Jihlava
Hokejisti HC České Budějovice
Selektorji češkoslovaške hokejske reprezentance
Sprejeti v Češki hokejski hram slavnih